О Се Хун (): О Се Хун (род. 1961) — южнокорейский политик и государственный деятель.
 О Се Хун (род. 1994) — южнокорейский певец.
  (род. 1999) — южнокорейский футболист.